Moschard ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Moschard (1817–1900), Schweizer Politiker